SOHO (small office / home office) – określenie rynku produktów dla małych biur i użytkowników domowych
 SOHO – projekt badawczy Europejskiej Agencji Kosmicznej i NASA
 SoHo – dzielnica Manhattanu
 Soho – dzielnica Londynu
 Soho – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Soho – dzielnica Birmingham